Миролюбовка () — село,
Павловский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320886003. Население по переписи 2001 г. составляет 13 (4/9 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Миролюбовка находится в 7-и км от города Богодухова.

История 
 1793 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть свинотоварная ферма.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и Памятный знак воинам-односельчанам. Похоронено 122 воина.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины